Матіяш — українське прізвище.

Відомі особи 
 Матіяш Богдана Валентинівна (*1982) — українська письменниця, перекладачка.
 Матіяш Василь (1911—1982) — український диригент, співак-баритон, громадський і пластовий діяч.
 Матіяш Дзвінка Валентинівна (*1978) — українська письменниця, перекладачка.
 Матіяш Роман Ярославович (1975—2017) — український музикант, учасник гурту «Фантом-2».

Українські прізвища